Perso est utilisé pour désigner :

Préfixe
 Perso, un préfixe utilisé pour désigner la langue Persane
 par exemple, Persophone est une personne qui parle persan.
 Perso, un préfixe utilisé pour désigner la Perse (Iran), un pays

Autre

 une forme familière pour personnel